OBF steht für:
 Flugplatz Oberpfaffenhofen (IATA-Code)

Obf steht für:
 Omnibusbahnhof

Abkürzung